Folgend die Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1970 im Dameneinzel im Badminton.

Resultate

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1970
Badminton
Badminton 1970
Commonwealth Games 1970
Commonwealth Games 1970